Lophostoma bezeichnet:

 Lophostoma (Pflanzengattung), Gattung aus der Familie der Seidelbastgewächse.
 Lophostoma (Tiergattung), Fledermausgattung aus der Familie der Blattnasen.